Carlos Alomar – chitarrista, compositore e arrangiatore statunitense
 Jaume Alomar – ciclista su strada spagnolo